Страхування — одна з форм охорони майнових й особистих інтересів застрахованих.
 Страхування — сукупність правил, прийомів і засобів для виключення зриву альпініста на гірничому рельєфі, а також затримки його в випадку зриву.

Див. також 
 Страховка